Als Kiter wird in Computerspielen, hauptsächlich in MMORPGs ein Spieler bezeichnet, der einen oder mehrere Gegner hinter sich her zieht, um sie während der Bewegung durch Angriffe auszuschalten. Dieses dient dem Zweck, sich dabei außerhalb der Reichweite der Gegner zu befinden, um selbst nicht angegriffen werden zu können. Der Begriff leitet sich vom englischen Begriff für Drachensteigen (to kite) ab. Der Gegner stellt sozusagen den Drachen (kite) dar, der an einer unsichtbaren Leine hinter dem Spieler hergezogen wird.

Hierzu wird ein oder mehrere Gegner aggressiv gemacht, so dass er dem Spieler folgt (der Spieler sollte schneller sein als seine Verfolger, was z. B. über Verlangsamungseffekte erreicht werden kann). Nun verursacht der vorauslaufende Spieler Schaden auf den ihm folgenden Gegner. Hierzu werden gerne Damage-over-Time-Fertigkeiten verwendet. Nach einiger Zeit sollte der Gegner durch diese Methode zu Fall gebracht werden, ohne den Spieler selbst attackieren zu können.

Meistens bewegt man sich beim Kiten seitwärts oder rückwärts, um seine Gegner noch im Blickfeld zu haben.

Siehe auch 
 Ganker
 Griefer

Computerspielbegriff